«Fight Music» (также известен как «Flight Music») сингл рэп-группы D12 из их дебютного альбома, Devil’s Night, выпущен в 2001 году.

В основной части тематикой песни являются насилие и уличные бои (за исключением двух куплетов: у Bizarre это куплет про оральный секс с его бабушкой, у Эминема это куплет про подростков и влияние этой и других песен группы и самого рэпера на молодёжь). Песня была спродюсирована Dr. Dre.

Музыкальное видео 
В начале видео появляется рэпер Ice-T, который рассказывает о влиянии разных стилей хип-хопа, начало видео является отсылкой к фильму Воины, также некоторые строки, которые упоминаются в видео также дословно взяты из фильма. В качестве камео выступили рэперы Fat Joe и Оби Трайс.

Существует две версии видео, «Clean» и «Explicit». В «Explicit» версии начинается с Ice-T, который говорит о музыкальных стилях, строчка «Вы умеете считать, сосунки?», которая на Английском звучит так «Can you count, suckers?», была сокращена. Кроме того, Эминем начинает припев в городском автобусе, а не с остальными участниками D12 на улице, как было показано на «Clean» версии. Также на «Clean» был слегка изменён текст. Большая часть видео была снята в Кони-Айленд, район Бруклин.

Список композиций 
CD сингл

Чарты 

Песни D12
Синглы Shady Records
Песни, написанные Эминемом
Синглы Interscope Records